Па́вел Васи́льев: Павел (Васильев) (умер в 1725) — епископ Вологодский и Белозерский.
 
 
 Васильев, Павел Ефимович (1909—1978) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Павел Михайлович (1875—1961) — русский военачальник, полковник Генштаба Российской империи.
 Васильев, Павел Николаевич (1910—1937) — русский поэт, журналист, специальный корреспондент.
 Васильев, Павел Осипович (1910—1952) — Герой Советского Союза.
  
 Васильев, Павел Семёнович (1834—1904) — художник-мозаичист, академик Императорской Академии художеств.
 Васильев, Павел Фёдорович (1906—1945) — Герой Советского Союза.